Boissier ist der Familienname folgender Personen:

 André Boissier (1904–1956), Schweizer Diplomat
 André Jean-Jacques Boissier, Generalkonsul von Frankreich
 Caroline Boissier-Butini (1786–1836), Schweizer Pianistin und Komponistin
 Caroline Barbey-Boissier (1847–1918), Schweizer Botanikerin und Schriftstellerin
 François Boissier de Sauvages de Lacroix (1706–1767), französischer Arzt, Botaniker und Hochschullehrer
 Gaston Boissier (1823–1908), französischer Historiker und Philologe
 Laurence Boissier (1965–2022), Schweizer Schriftstellerin
 Léopold Boissier (1893–1968), Schweizer Jurist, ehemaliger Präsident des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz
 Pierre Boissier (1920–1974), Schweizer Jurist, Mitarbeiter und Mitglied des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz
 Pierre Augustin Boissier de Sauvages (1710–1795), französischer Naturforscher und Provenzalist
 Pierre Edmond Boissier (1810–1885), Schweizer Botaniker
 Yves Boissier (* 1944), französischer Fechter

Siehe auch:
 Boissière